— японский топоним:

 Юбецу — посёлок в Японии, в округе Охотск губернаторства Хоккайдо
 Юбецу — река в Японии на острове Хоккайдо
 Линия Юбецу — старое название (1922-1932) Линии Сэкихоку